

Сі́м'я 
 Сі́м'я (від ) — те ж саме, що й насіння. Без уточнення «сім'я» часто означає насіння конопель.
 Сі́м'я (чоловіче сім'я) — застаріле позначення сперми

Сім'я́ 
 Сім'я (від ) — те ж саме, що й родина, група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом.

Див. також 
 Сім'янин (значення)
 Бджолина сім'я
 Мовна сім'я — те ж саме, що й мовна родина

Примітки 

